Amerikai Egyesült Államok
 Abernathy (Alabama)
 Abernathy (Texas)
 Abernathys Mill (Georgia)